Terry O'Connor est un nom pouvant désigner:

 Terry O'Connor (1897-1983), musicienne et professeure de musique irlandaise
 Terry O'Connor (né en 1940), homme politique canadien de l'Ontario
  (né en 1971), joueur de rugby et commentateur anglais

Voir aussi 
 Terence O'Connor (1891-1940), homme politique conservateur britannique
  (né en 1958), danseur et chorégraphe américain
 

O'Connor, Terry